Ли́хтенберг ()

Фамилия 
 Лихтенберг, Байрон (род. 1948) — американский астронавт. 
 Лихтенберг, Бернхард (1875—1943) — католический священник, открыто противостоявший нацистам в Германии.
 Лихтенберг, Георг Кристоф (1742—1799) — выдающийся немецкий учёный и публицист.
 Лихтенберг, Симон (род. 1997) — немецкий профессиональный снукерист.
 Лихтенберг, Яков Григорьевич (1899—1982) — советский архитектор.

Топоним 
 Лихтенберг — административный округ Берлина.
 Лихтенберг — район  Берлина в составе одноимённого административного округа.
 Лихтенберг (Верхняя Австрия) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Лихтенберг (Верхняя Франкония) () — город в Германии, в земле Бавария.
 Лихтенберг (Каменц) () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.
 Лихтенберг (Рудные горы) () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Кемниц.
 Замок Лихтенберг — хорошо сохранившийся средневековый замок в Баден-Вюртемберге
 Замок Лихтенберг — частично восстановленный замок в земле Рейнланд-Пфальц.
 Лихтенберг (княжество) — княжество, располагавшееся в 1816—1834 годах на территории нынешнего Саара.
 Лихтенберг — небольшой молодой ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.